La Serie B 1980-1981 è stata la 49ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 14 settembre 1980 e il 21 giugno 1981 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Roberto Antonelli (Milan) con 15 reti.

Stagione

Novità 
Le sentenze successive allo scandalo Totonero, scoppiato nel corso della stagione precedente, ebbero delle pesanti ripercussioni anche sull'edizione 1980-1981 della Serie B: oltre alle penalizzazioni di  e , costrette a un handicap di –5 in classifica, ai nastri di partenza del torneo si presentarono due squadre di primo piano come  e , retrocesse d'ufficio dalla Serie A; per i lombardi fu la prima volta tra i cadetti, dopo ottanta anni in massima serie. I pronostici della vigilia per la promozione vertevano sui succitati biancocelesti e rossoneri, con le due genovesi, il  e il  indicate come possibili pretendenti al terzo posto; ciò nonostante il campionato si rivelò molto combattuto.

Avvenimenti

Girone di andata 

Già dalla prima giornata, giocata il 14 settembre 1980, il Milan (costituito per sette undicesimi dagli stessi elementi che due anni prima avevano colto lo scudetto della stella) ottenne una vittoria interna su , mentre la Lazio fu fermata sul pari all'Olimpico da un Palermo in cerca di punti per annullare la penalizzazione. Già nella settimana successiva, nessuna squadra poteva più vantare punteggio pieno salvo la , che divenne quindi la prima squadra a prendere il comando della graduatoria: nei turni successivi gli estensi guidarono la classifica assieme al Milan, ripresosi dopo le difficoltà iniziali, mentre sul fondo Palermo e Taranto avevano già annullato la loro partenza a handicap.

Il 16 ottobre la SPAL cadde a Bari lasciando il via libera a Milan e Lazio: nelle successive giornate milanesi e romani si alternarono al comando della classifica seguite da un folto gruppo comprendente Bari, Cesena, ,  e le due genovesi. Superato un periodo di calo a dicembre (in cui patì una sconfitta esterna a Taranto per 3-0), i rossoneri ripresero la loro marcia e assunsero il comando definitivo della classifica il 4 gennaio 1981, prevalendo per 2-0 a Roma nello scontro diretto coi biancocelesti. Al termine del girone di andata la classifica vedeva i milanesi in testa a +4 sulla Lazio e +5 su Cesena e .

Girone di ritorno 
Nella prima metà del girone di ritorno il Milan rimase stabilmente al comando del campionato con la Lazio leggermente staccata, mentre l'ultimo posto utile per la promozione se lo disputarono le due genovesi, il Cesena e la SPAL.

A partire da marzo gli spallini iniziarono a mollare la presa, mentre i biancocelesti cominciarono ad accusare i primi segni di cedimento. Persa la seconda posizione in favore di un Cesena in rimonta, i capitolini parvero comunque avviati verso la promozione grazie a un pareggio nello scontro diretto col  fin quando una serie di passi falsi, tra cui la sconfitta casalinga con una Sampdoria ancora in corsa ricacciò indietro i romani. Decisiva fu la penultima giornata: mentre il Milan, vincendo contro un  già retrocesso ebbe la certezza matematica della promozione, Genoa e Cesena sopravanzarono definitivamente la Lazio, bloccata da un pari interno contro il  su cui pesò un calcio di rigore sbagliato da Stefano Chiodi nel finale di partita.

La lotta per non retrocedere vide coinvolte numerose squadre, tra cui anche le due penalizzate: mentre il Palermo si mise al riparo grazie a una rimonta nel finale, al Taranto non riuscì la cosa risultando aritmeticamente declassato a 90' dal termine del torneo assieme all', alla sua prima retrocessione in terza serie. Seguì, all'ultima giornata, un L.R. Vicenza in crisi e la cui goleada contro il  fu vanificata dai risultati utili ottenuti dalle dirette concorrenti. Chiuse la classifica il Monza, che cedette nell'ultima parte del campionato risultando matematicamente retrocesso con tre gare di anticipo.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1981-1982
      Retrocesse in Serie C1 1981-1982

Note:
Due a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Palermo e Taranto penalizzate di cinque punti in seguito alle sentenze dello scandalo del Totonero.

 Il Milan partecipa alla Coppa Mitropa 1981-1982

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario 
Il sorteggio del calendario di Serie A e di Serie B avvenne il 4 agosto 1980 presso il Centro Elettronico del CONI di Roma.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali
Maggior numero di vittorie: Milan (18)
Minor numero di sconfitte: Lazio (5)
Migliore attacco: Lazio (50)
Miglior difesa: Cesena (26)
Miglior differenza reti: Milan (+20)
Maggior numero di pareggi: Verona (22)
Minor numero di pareggi: Bari (11)
Maggior numero di sconfitte: Atalanta e Monza (17)
Minor numero di vittorie: Monza (4)
Peggior attacco: Monza e Verona (24)
Peggiore difesa: Catania (50)
Peggior differenza reti: Monza (-21)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia
 
 Arrigo Beltrami (a cura di). Almanacco illustrato del calcio 1981. Modena, Edizioni Panini, 1981.
 Arrigo Beltrami (a cura di). Almanacco illustrato del calcio 1982. Modena, Edizioni Panini, 1982.

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981
1980